Зиба ( — «Красивая») — персидское женское имя, однокоренное с именами Зебунниса («Красивейшая из женщин») и Зибанда ( — «Достойная украшения»).
 Зиба (Бушер) — топоним.
 Зиба (Лорестан) — топоним.
 Зиба (язык) — язык семьи банту, зона J по М. Гасри.

Литература 
  
Персидские имена